Джейми Ли Хэмптон (; родилась 8 января 1990 года во Франкфурте, ФРГ) — американская теннисистка корейского происхождения; победительница десяти турниров ITF (пять — в одиночном разряде); победительница национального чемпионата США 2003 года в парном разряде (среди игроков не старше 14 лет).

Общая информация 
Отец Джейми служит в армии США. В период его службы в Западной Германии в семействе Хэмптон и родилась Джейми. У американки также есть брат и сестра.

Джейми впервые пришла в теннис в 8 лет. Любимое покрытие — хард. Кумир в спорте — Роджер Федерер.

Американка периодически подвержена серьёзным травмам — так в пятнадцатилетнем возрасте у неё был проблемы с запястьем, приведшие к операции. В 2012 году у неё были диагностированы два очага межпозвоночной грыжи.

Ныне американка тренируется в Мариетте, в принадлежащем действующему игроку мужского профессионального тура Робби Джинепри клубе. Робби иногда помогает Джейми в тренировках.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (5)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (9)

Победы (5)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA-туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Профиль на сайте чемпионата USTA U18 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1990 году
Родившиеся 8 января
Родившиеся во Франкфурте-на-Майне
Теннисисты США
Выпускники Обернской средней школы (Алабама)